Hopeless Romantic — третий студийный альбом американской певицы и автора-исполнителя Мишель Бранч, изданный 7 апреля 2017 года на студии Verve Records.

История 
Для продвижения альбома певица выступила в программах Good Morning America и Late Night with Seth Meyers (6 апреля 2017 года).
Одноимённый лид-сингл с альбома вышел на аккаунте Billboard на канале Vevo 2 февраля 2017 года и вышел в цифровом формате 3 февраля 2017 года.
Релиз альбома прошёл 7 апреля 2017 года на лейбле Verve Records..

Реакция общественности 
Альбом получил положительные отзывы от музыкальных критиков и интернет-изданий, например, таких как Metacritic, AllMusic, Paste, Entertainment Weekly.

Список композиций 
По данным BMI.

Чарты и сертификации

Альбом

Примечания

Ссылки 
 

Поп-рок-альбомы
Альбомы Verve Records